Kii peut désigner :
 péninsule de Kii, une péninsule du Japon ;
 canal de Kii, un bras de mer du Japon ;
 province de Kii, une ancienne province du Japon ;
 classe Kii, un projet de classe de cuirassés rapides de la Marine impériale japonaise annulé en 1922.